El término IT o it puede referirse a:

Medicina
Incapacidad temporal o baja laboral, situación de un trabajador cuando por causa de una enfermedad común o profesional, o por un accidente está temporalmente incapacitado para trabajar por indicación médica, y precisa asistencia sanitaria.

Informática 
 IT (Information Technology): son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TICs o bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación) agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones.
 IT (formato de archivo), formato de fichero para música tracker usado originariamente por el programa Impulse Tracker.

Literatura 
It (novela), novela de terror publicada en 1986 por el escritor estadounidense Stephen King.

Cine 
It (película de 1927) es una comedia romántica de 1927 con Clara Bow.
It (miniserie de 1990), conocida en español como Eso, es una miniserie televisiva de terror de 1990 basada en la novela homónima de Stephen King.
 I.T., película de 2016 dirigida por John Moore.
It (película de 2017), adaptación cinematográfica de la novela de terror de Stephen King, estrenada en septiembre del 2017.

Otros usos 
 it, código ISO de dos letras correspondiente a Italia en la Organización Internacional de Normalización .
 .it, dominio superior geográfico de Italia.